Miejscowości w Polsce:
 Chrzypsko Małe
 Chrzypsko Wielkie